Spring Creek (Dakota do Sul)
Spring Creek (Nevada)

Desambiguações de topônimos